SLA puede referirse a:
 Sociedad de Lingüística Aragonesa.
 Service Level Agreement o acuerdo de nivel de servicio.
 El código IATA del Aeropuerto Internacional de Salta Martín Miguel de Güemes.
 Special Libraries Association o Asociación de Bibliotecas Especiales.

Siglas